Ли́ндси Нико́ль Ти́теридж (; в замужестве после 2015 Ли́ндси Нико́ль Уо́ркентин, ; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Lindsay Titheridge – Curling Canada Stats Archive
 Публикации с тэгом «Lindsay Titheridge» на сайте Curling Canada

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады